Seznam armad z zaporedno številko 41.

Seznam 
 41. armada (Japonski imperij)
 41. armada (Kitajska)
 41. armada (ZSSR)

Glej tudi